Simeó I el Gran (? - 927), Khan dels búlgars (893-927).
 Simeó I de Jerusalem (Jerusalem ?, primera meitat del s. I - 107 o 116), segon bisbe de Jerusalem, venerat com a sant
 Simeó I de Moscou l'Arrogant (1316 -1353), Príncep de Moscou (1341-1353) i Gran Príncep de Vladimir (1341-1353).